Dvorje je ime več naselij v Sloveniji:

 Dvorje, občina Cerklje na Gorenjskem
 Dvorje, občina Moravče

Naselja v Sloveniji